Alejandro Alonso puede referirse a las siguientes personalidades:

 Alejandro Alonso (n. 1952), guitarrista, cantante y compositor cristiano mexicano.
 Alejandro Alonso Núñez (n. 1951), diputado de la ciudad de Toledo (España).
 Alejandro César Alonso (n. 1982), futbolista argentino.
 Alejandro Núñez Alonso (n. 1982), novelista, periodista y guionista de cine español.
 Miguel Alejandro Alonso Reyes (n. 1971), abogado y político mexicano.
 Alejandro Alonso Gancedo (n. 1999), jugador de hockey huerba español.